Nicolás de Oldemburgo (en alemán: Nikolaus Friedrich Wilhelm von Holstein-Gottorp, Erbgroßherzog von Oldenburg; 10 de agosto de 1897 - 4 de marzo de 1970) fue el hijo mayor de Federico Augusto II, último gobernante del Gran Ducado de Oldemburgo. A la muerte de su padre en 1931 se convirtió el pretendiente al trono de Oldemburgo.

Primeros años 
Nació en Oldemburgo, era el tercer descendiente y primer hijo varón de Federico Augusto II, gran duque de Oldemburgo (1852-1931) y su esposa, la duquesa Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin (1869-1955). Su padrino de bautizo fue el zar Nicolás II de Rusia. Era primo hermano de la reina Juliana I de los Países Bajos y fue invitado a la boda de ésta con el príncipe el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld en 1937.

Matrimonio y descendencia 

Nicolás contrajo matrimonio el 26 de octubre de 1921 en Arolsen con la princesa Elena de Waldeck y Pyrmont, la única hija del Príncipe Federico de Waldeck-Pyrmont y su esposa, la Princesa Baltilde de Schaumburg-Lippe. Tuvieron nueve hijos:
 Antonio Gunter de Oldenburgo (16 de enero de 1923-2014), casado con la princesa Amelia de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1923-2016).
 Rica de Oldemburgo (28 de marzo de 1924 hasta 1 de abril de 1939)
 Pedro de Oldemburgo (7 de agosto de 1926-2016)
 Eilika de Oldemburgo (2 de febrero de 1928-2016), se casó con Emico, VII príncipe de Leiningen, hijo mayor de la gran duquesa María Kirílovna de Rusia. Cuando era una niña, Eilika fue una dama de honor en la boda de Juliana I de los Países Bajos con el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld.   
 Egilmar de Oldemburgo (14 de octubre de 1934-2013).
 Federico Augusto de Oldemburgo (nacido el 11 de enero de 1936), casado princesa María Cecilia de Prusia.
 Altburg de Oldemburgo (nacida el 14 de octubre de 1938).
 Huno de Oldemburgo (nacido 3 de enero de 1940).
 Juan de Oldemburgo (nacido el 3 de enero 1940), casado con la condesa Ilka de Ortenburgo, su hija Eilika se casó con el archiduque Jorge de Austria (hijo menor de Otón de Habsburgo-Lorena).

Tras la muerte de su esposa en 1948, se volvió a casar el 20 de septiembre de 1950 en Güldenstein con Ana María von Schutzbar gennant Milchling (1903-1991), hija de Rudolf von Schutzbar gen. Milchling y Rose Marston. No tuvieron descendencia.

Títulos y tratamiento 

 10 de agosto de 1897 - 13 de junio de 1900: Su Alteza el duque Nicolás de Oldemburgo.
 13 de junio de 1900 - 3 abril de 1970: Su Alteza Real el Gran Duque heredero de Oldemburgo.

Ancestros

Referencias 

thePeerage.com - Nikolaus Friedrich Wilhelm von Holstein-Gottorp, Hereditary Grand Duke of Oldenburg
Genealogics - Leo van de Pas - Nikolaus, Hereditary Grand Duke von Oldenburg
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1971

Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Pretendientes al trono de Oldemburgo
Nacidos en Oldemburgo